Мария-Тереза — мифический остров в южной части Тихого океана.

 Мария Терезия — распространённое католическое двойное имя (в том числе нескольких царственных особ), иногда передаётся как Мария-Тереза.